Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 (попередні запливи і півфінали) і 24 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час цих змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 23 липня об 11:17.

Півфінали
Півфінали розпочались 23 липня о 18:21.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів брасом (чоловіки)